Джон Зорн выступает в качестве композитора и/или исполнителя более чем в 400 релизах. В данной дискографии представлены работы, выпущенные под его именем, работы коллективов, в которых он выступал, совместные проекты с другими музыкантами и некоторые альбомы, в которых он выступал в качестве приглашённой звезды. Год относится к первому изданию альбома, годы переизданий указаны, если они содержали дополнительный материал. Более или менее исчерпывающая дискография составлена Патрисом Русселем.

Под своим именем 
 The Classic Guide to Strategy: Volume 1 (1983)
 Locus Solus (1983, 1997)
 Ganryu Island (1984, 1998)
 The Classic Guide to Strategy: Volume 2 (1985)
 The Big Gundown (1985)
 Spillane (1987)
 Spy vs Spy: The Music of Ornette Coleman (1989)
 Elegy (1992)
 Kristallnacht (1993)
 First Recordings 1973 (1995)
 Redbird (1995)
 The Book of Heads (1995)
 The Classic Guide to Strategy (1996, Collecting the out of print Volumes 1 and 2)
 Duras: Duchamp (1997)
 New Traditions in East Asian Bar Bands (1997)
 Angelus Novus (1998)
 Aporias: Requia for Piano and Orchestra (1998)
 The Bribe (1998)
 Godard/Spillane (1999)
 The String Quartets (1999)
 The Big Gundown: 15th Anniversary Special Edition (2000, Remastered, with bonus tracks)
 Xu Feng (2000)
 Cartoon S/M (2000) 2CD
 Madness, Love and Mysticism (2001)
 Songs from the Hermetic Theatre (2001)
 IAO (2002)
 Chimeras (2003)
 Magick (2004)
 Mysterium (2005)
 Sanatorium Under the Sign of the Hourglass: A Tribute to Bruno Schultz- The Cracow Klezmer Band Plays John Zorn (2005)
 Rituals (2005)
 From Silence to Sorcery (2007)
 Alhambra Love Songs (2009)
 Femina (2009)
 In Search Of The Miraculous (2010)
 Chimeras (Revised Edition) (2010)
 Dictée/Liber Novus (2010)
 The Goddess — Music for the Ancient of Days (2010)
 What Thou Wilt (2010)
 Interzone (2010)
 The Satyr’s Play / Cerberus (2011)
 Nova Express (2011)
 Enigmata (2011)
 The Gnostic Preludes (2012)

 The Parachute Years (1997) 
  Бокс-сет, состоящий из нижеследующих записей. Они были также выпущены по отдельности Lacrosse (1977, 2000) 2CD
 Pool (1980, 2000)
 Hockey (1980, 2002)
 Archery (1981, 2001) 3CD

 Проект Cobra 
 Cobra (1987)
 John Zorn's Cobra: Live at the Knitting Factory (1992)
 John Zorn's Cobra: Tokyo Operations '94 (1994)
 Cobra: John Zorn's Game Pieces Volume 2 (2002)

 Серия «Music Romance» 
 Music for Children (Volume One, 1998)
 Taboo & Exile (Volume Two, 1999)
 The Gift (Volume Three, 2001)
 The Dreamers (Volume Four, 2008)
 O'o (Volume Five, 2009)
 Ipos: Book of Angels Volume 14 (Volume Six, 2010)

 Серия «Filmworks» (саундтреки) 
 Filmworks 1986-1990 (1997)
 Filmworks II: Music for an Untitled Film by Walter Hill (1996)
 Filmworks III: 1990-1995 (1997)
 Filmworks IV: S&M + More (1997)
 Filmworks V: Tears of Ecstasy (1996)
 Filmworks VI: 1996 (1996)
 Filmworks VII: Cynical Hysterie Hour (1997)
 Filmworks VIII: 1997 (1998)
 Filmworks IX: Trembling Before G-d (2000)
 Filmworks X: In the Mirror of Maya Deren (2001)
 Filmworks XI: Secret Lives (2002)
 Filmworks XII: Three Documentaries (2002)
 Filmworks XIII: Invitation to a Suicide (2002)
 Filmworks XIV: Hiding and Seeking (2003)
 Filmworks XV: Protocols of Zion (2005)
 Filmworks XVI: Workingman's Death (2005)
 Filmworks XVII: Notes on Marie Menken/Ray Bandar: A Life with Skulls (2006)
 Filmworks XVIII: The Treatment (2006)
 Filmworks XIX: The Rain Horse (2008)
 Filmworks XX: Sholem Aleichem (2008)
 Filmworks XXI: Belle de Nature/The New Rijksmuseum (2008)
 Filmworks XXII: The Last Supper (2008)
 Filmworks XXIII: El General (2009)
 Filmworks XXIV: The Nobel Prizewinner (2010)

 Naked City 
 Torture Garden (1989)
 Naked City (1989 или 1990) — под именем Джона Зорна
 Grand Guignol (1992)
 Heretic (1992)
 Leng Tch’e (1992)
 Absinthe (1993)
 Radio (1993)
 Black Box (1996, включает альбомы Torture Garden и Leng Tch’e) 2xCD
 Naked City Live, Vol. 1: Knitting Factory 1989 (2002)
 Naked City: The Complete Studio Recordings (2005)
 Black Box-20th Anniversary Edition: Torture Garden/Leng Tch’e (2010)

 Painkiller 
 Guts of a Virgin (1991) EP
 Buried Secrets (1992) EP
 Rituals: Live in Japan (1993)
 Execution Ground (1994)
 Collected Works (1997, включает Guts of a Virgin, Buried Secrets, Execution Ground, Live in Osaka и бонусы) 4CD
 Guts of a Virgin/Buried Secrets (1998)
 Talisman: Live in Nagoya (2002)
 50th Birthday Celebration Volume 12 (2005, при участии Майка Паттона)

 Hemophiliac 
 Hemophiliac (2002)
 50th Birthday Celebration Volume 6 (2004)

 Masada 
 Alef (1994)
 Beit (1994)
 Gimel (1994)
 Dalet (1995) EP
 Hei (1995)
 Vav (1995)
 Zayin (1996)
 Het (1997)
 Tet (1998)
 Yod (1998)
 Live in Taipei 1995 (1998)
 Live in Jerusalem 1994 (1999) 2CD
 Live in Middelheim 1999 (1999)
 Live in Sevilla 2000 (2000)
 Live at Tonic 2001 (2001)
 First Live 1993 (2002)
 50th Birthday Celebration Volume 7 (2004)
 Sanhedrin 1994-1997 (2005) 2CD

 Electric Masada 
 50th Birthday Celebration Volume 4 (2004)
 At the Mountains of Madness (2005) 2CD

 Masada String Trio 
 The Circle Maker (1998, Диск 1 — Masada String Trio, Диск 2 — Bar Kokhba Sextet) 2CD
 50th Birthday Celebration Volume 1 (2004)
 Azazel: Book of Angels Volume 2 (2005)
 Haborym: Book of Angels Volume 16 (2010)

 Bar Kokhba Sextet 
 Bar Kokhba (1996) 2CD
 The Circle Maker (1998, Диск 1 — Masada String Trio, Диск 2 — Bar Kokhba Sextet) 2CD
 50th Birthday Celebration Volume 11 (2005)
 Lucifer: Book of Angels Volume 10 (2008)

 Серия «Masada Anniversary» 
 Masada Anniversary Edition Vol. 1: Masada Guitars (2003)
 Masada Anniversary Edition Vol. 2: Voices in the Wilderness (2003)
 Masada Anniversary Edition Vol. 3: The Unknown Masada (2003)
 Masada Anniversary Edition Vol. 4: Masada Recital (2004)
 Masada Anniversary Edition Vol. 5: Masada Rock (2005)

 Юбилейная серия 
 50th Birthday Celebration Volume 1 (Masada String Trio, 2004)
 50th Birthday Celebration Volume 2 (Milford Graves/John Zorn, 2004)
 50th Birthday Celebration Volume 3 (Locus Solus, 2004)
 50th Birthday Celebration Volume 4 (Electric Masada, 2004)
 50th Birthday Celebration Volume 5 (Fred Frith/John Zorn, 2004)
 50th Birthday Celebration Volume 6 (Hemophiliac, 2004)
 50th Birthday Celebration Volume 7 (Masada, 2004)
 50th Birthday Celebration Volume 8 (Wadada Leo Smith/Susie Ibarra/John Zorn, 2004)
 50th Birthday Celebration Volume 9: The Classic Guide to Strategy Volume Three (John Zorn, 2004)
 50th Birthday Celebration Volume 10 (Yamataka Eye/John Zorn, 2005)
 50th Birthday Celebration Volume 11 (Bar Kokhba Sextet, 2005) 3CD
 50th Birthday Celebration Volume 12 (Painkiller, 2005)

 Masada Book Two — The Book of Angels 
 Astaroth: Book of Angels Volume 1 (Jamie Saft Trio, 2005)
 Azazel: Book of Angels Volume 2 (Masada String Trio, 2005)
 Malphas: Book of Angels Volume 3 (Mark Feldman & Sylvie Courvoisier, 2006)
 Orobas: Book of Angels Volume 4 (Koby Israelite, 2006)
 Balan: Book of Angels Volume 5 (The Cracow Klezmer Band, 2006)
 Moloch: Book of Angels Volume 6 (Uri Caine, 2006)
 Asmodeus: Book of Angels Volume 7 (Marc Ribot, 2007)
 Volac: Book of Angels Volume 8 (Erik Friedlander, 2007)
 Xaphan: Book of Angels Volume 9 (Secret Chiefs 3, 2008)
 Lucifer: Book of Angels Volume 10 (Bar Kokhba Sextet, 2008)
 Zaebos: Book of Angels Volume 11 (Medeski, Martin and Wood, 2008)
 Stolas: Book of Angels Volume 12 (Masada Quintet & Joe Lovano, 2009)
 Mycale: Book of Angels Volume 13 (Mycale, 2010)
 Ipos: Book of Angels Volume 14 (The Dreamers, 2010)
 Baal: Book of Angels Volume 15 (Ben Goldberg Quartet, 2010)
 Haborym: Book of Angels Volume 16 (Masada String Trio, 2010)
 Caym: Book of Angels Volume 17 (Cyro Baptista, 2011)

 The Moonchild Trio 
 Moonchild: Songs Without Words (2006)
 Astronome (2006)
 Six Litanies for Heliogabalus (2007) При участии Джона Зона, Джейми Сафта и Икуэ Мори
 The Crucible (2008) При участии Джона Зона
 Ipsissimus (2010)

 Совместные работы 
 School (by Eugene Chadbourne & John Zorn, 1978)
 In Memory of Nikki Arane (by Eugene Chadbourne & John Zorn, 1980)
 Yankees (by John Zorn, Derek Bailey, & George Lewis, 1983)
 Deadly Weapons (by Steve Beresford, John Zorn, Toni Marshall & David Toop, 1986)
 Voodoo (by the Sonny Clark Memorial Quartet — Zorn, Wayne Horvitz, Bobby Previte and Ray Drummond, 1986)
 News for LuluNews for Lulu (by John Zorn, Bill Frisell & George Lewis, 1988)
 More News for Lulu (by John Zorn, Bill Frisell & George Lewis, 1992)
 The Art of Memory (by John Zorn & Fred Frith, 1994 — reissued in 1999)
 Zohar (by The Mystic Fugu Orchestra (John Zorn & Yamataka Eye), 1995)
 Nani Nani (by John Zorn & Yamataka Eye, 1995)
 Harras (by Derek Bailey, John Zorn, & William Parker 1996)
 Euclid's Nightmare (by John Zorn & Bobby Previte 1997)
 Weird Little Boy (by Weird Little Boy — John Zorn, Trey Spruance, William Winant, Mike Patton and Chris Cochrane, 1998)
 Downtown Lullaby (by John Zorn, Wayne Horvitz, Elliott Sharp, & Bobby Previte, 1998)
 Prelapse (by Prelapse, 1999)
 Buck Jam Tonic (by Tatsuya Nakamura, Bill Laswell, & John Zorn, 2003)
 Naninani II (by John Zorn & Yamataka Eye, 2004)
 The Stone: Issue One (by John Zorn, Dave Douglas, Mike Patton, Bill Laswell, Rob Burger, & Ben Perowsky, 2006)
 The Stone: Issue Three (by John Zorn, Lou Reed & Лори Андерсон, 2008)
 The Art of Memory II (by John Zorn & Fred Frith, 2008)
 Late Works (by John Zorn & Fred Frith, 2010)

 Появление на отдельных альбомах 
 The Golden Palominos (by The Golden Palominos — Anton Fier/Fred Frith/Bill Laswell/Arto Lindsay/John Zorn — 1983)
 Hallowed Ground (by The Violent Femmes, 1984)
 Berlin Djungle (by Peter Brötzmann Clarinet Project, 1984)
 That’s The Way I Feel Now: A Tribute to Thelonious Monk (tribute album, 1984 — featuring John Zorn performing «Shuffle Boil» — excluded from CD reissue)
 Lost in the Stars: The Music of Kurt Weill (tribute album, 1985 — Zorn performs «Der Kleine Leutnant Des Lieben Gottes» (The Little Lieutenant of the Loving God) from Happy End)
 The Godard Fans: Godard Ca Vous Chante? (tribute album featuring 'Godard', 1986)
 The Technology of Tears (by Fred Frith, 1988)
 Replicant Walk (by Friction, 1988)
 Comme Des Garcons Vol. 1 (by (Seigen Ono, 1988)
 Comme Des Garcons Vol. 2 (by (Seigen Ono, 1989)
 Purged Specimen (by Blind Idiot God, 1989)
 Square Dance (by The Intergalactic Maiden Ballet, 1990)
 NekonoTopia NekonoMania (by Seigen Ono, 1990) — Zorn plays sax on 6 tracks
 Live at the Knitting Factory Volume 3 (Various Artists, 1990) — Zorn plays alto sax on 2 tracks with Slan
 Winter Was Hard (by Kronos Quartet, 1990)
 Ignorance (by Morrie (Japanese heavy metal band Dead End's vocalist), 1990) — Zorn plays alto sax on track 2 «パラドックス»
 Lo Flux Tube (by OLD, 1991)
 Mr. Bungle (by Mr. Bungle, 1991) — produced by John Zorn & plays uncredited sax on 1 track
 Possession (by GOD, 1992)
 How I Got Over (by God Is My Co-Pilot, 1992)
 We Insist? (by Otomo Yoshihide, 1992)
 Welcome to Forbidden Paradise (by Hoppy Kamiyama, 1992)
 Early Works (by Ruins, 1992)
 Blue Planet Man (by Big John Patton, 1993)
 Speed Yr Trip (by God Is My Co-Pilot, 1993)
 Ground Zero (by Ground Zero, 1993)
 Sacrifist (by Praxis, 1994)
  Bar Del Mattatoio (by Seigen Ono 1994) — Zorn plays sax on 2 tracks
 Mais (by Marisa Monte, 1994)
 Minor Swing (by John Patton, 1995)
 Signals for Tea (by Steve Beresford, 1995)
 Hex Kitchen (by Ikue Mori, 1995) — John Zorn plays clarinet on this album
 State of the Union (by various artists, 1996)
 Hsi-Yu Chi (by David Shea, 1996)
 Vira Loucos (by Cyro Baptista, 1996) — Zorn plays alto on 2 tracks
 Pranzo Oltranzista (by Mike Patton, 1997)
 Great Jewish Music: Serge Gainsbourg (by Various Artists, 1997)
 Shoe String Symphonettes (by Marc Ribot, 1997)
 Busy Being Born (by Gary Lucas, 1998)
 Cross Fire (by Music Revelation Ensemble, 1998)
 Vision Volume One (by various artists, 1998)
 Hallelujah, Anyway — Remembering Tom Cora (by Various Artists, 1999)
 Paradiso (by Seigen Ono, 2000)
 Satlah (by Daniel Zamir, 2000) — Zorn plays alto on 3 tracks
 Street of Lost Brothers (by Gary Lucas, 2000)
 Maria & Maria (by Seigen Ono, 2001)
 Scientist at Work (by Frank London, 2002)
 Children of Israel (by Daniel Zamir, 2002)
 Beat the Donkey (by Cyro Baptista, 2002) — Zorn plays alto on 1 track
 Irving Stone Memorial Concert (by Various Artists, 2003)
 Cyborg Acoustics (by Raz Mesinai, 2004)
 Lake Biwa (by Wadada Leo Smith, 2004)
 Solo Works-The Lumina Recordings (by Ned Rothenberg, 2006)
 For the Moment (by Paul Brody, 2007)
 Inamorata (by Method of Defiance, 2007) — Zorn plays alto on 1 track with the Masada String Trio
 Eretz Hakodesh (by Pissuk Rachav, 2009)
 Luminescence (by Borah Bergman Trio, 2009)
 The Road to Jajouka'' ( by The Master Musicians of Jajouka led by Bachir Attar, 2013)

Примечания 

Зорн Джон
Зорн Джон